Personen:
 Andy Pratt, Amerikaans zanger
 Charles Pratt jr., Amerikaans televisieschrijver en producer
 Chris Pratt, Amerikaans acteur
 Fletcher Pratt, Amerikaans sciencefiction- en fantasyschrijver
 Hugo Pratt, Italiaans striptekenaar
 John Henry Pratt, Brits theoloog en wiskundige
 Kyla Pratt, Amerikaans actrice
 Nicole Pratt, Australisch tennisster
 Susan Pratt (1949), Amerikaans actrice
 Susan May Pratt (1974), Amerikaans actrice
 William Henry Pratt, Brits acteur bekend als Boris Karlof

Plaatsnamen:
 Pratt (Kansas) in de Amerikaanse staat Kansas
 Pratt (West Virginia) in de Amerikaanse staat West Virginia

Overig:
 Pratt & Whitney, Amerikaans bedrijf dat vliegtuigmotoren maakt
 Pratt County in de Amerikaanse staat Kansas
 Pratt's Bottom, een dorp in Kent, Engeland